Schloss Ehrenhausen heißen:

 Schloss Ehrenhausen (Steiermark) in Ehrenhausen, Steiermark
 Schloss Ehrenhausen (Klagenfurt am Wörthersee) in Klagenfurt, Kärnten

Siehe auch
 Georgischlössl in Ehrenhausen